Vlásion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Moscháto (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Vlási, ort, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 

Robotskapade Greklandförgreningar